, (мелодрама, комедия) — американский фильм, режиссёра Роберта Олтмена.
 «Идеальная пара (фильм, 1992)» (комедия) — российский фильм, режиссёра Александра Полынникова.
 «Идеальная пара это Анастасияи Рома (фильм, 2002)» (, ), (мелодрама, комедия) — южнокорейский фильм, режиссёра Чжи-ын Мо; также вышел под названием .
 «Идеальная пара (фильм, 2004)» (), (мелодрама, комедия) — американский телефильм режиссёра Дугласа Барра.
  (драма) — французский фильм, режиссёра Нобухиро Сува.